Harold Finch est un personnage de la série télévisée Person of Interest. Il est joué par Michael Emerson. Finch est un ingénieur informatique milliardaire reclus qui a construit et créé une machine qui permet de détecter les crimes prémédités en désignant le numéro de sécurité sociale de la victime ou de l'auteur. Il recrute John Reese, un ancien soldat des forces spéciales et agent de la CIA, pour l'aider à empêcher un crime violent lié à la personne d'intérêt que la Machine envoie. Finch travaille dans une bibliothèque abandonnée, qui leur sert de base à tous les deux. Finch est très discret et très soucieux de sa sécurité informatique. Le chien de Reese, Balou, un malinois ayant eu une formation militaire, est son compagnon et protecteur constant.

Biographie

Génie de l'informatique philanthrope 
Des dossiers indiquent qu'il a assisté à des cours du MIT à la fin des années 1970 sous le nom de Harold Wren, où il est devenu major de promotion. L'un de ses camarades de classe se trouvait être Arthur Claypool, créateur de « Samaritain ». Il est aussi mis en évidence que, pendant sa jeunesse, il était un hacker qui a révélé le code ARPANET au public, ce qui conduira plus tard à la création d'internet avec un simple ordinateur maison.

En 1994, Finch, avec son camarade de classe Nathan Ingram, fonde IFT, une entreprise de technologie, avec pour intention d'utiliser cette dernière pour le profit de l'humanité. Au moment des attentats du 11 septembre 2001, ils réfléchissent à cet objectif. Peu après, le gouvernement américain demande à IFT de construire une machine qui permettra de prédire d'éventuelles attaques terroristes sur les États-Unis en évaluant les données vidéo et des informations numériques personnelles. Finch, qui travaille en secret et laisse Ingram négocier avec le gouvernement, programme leur Machine pour séparer les criminels des civils, ce qui permet au gouvernement de prendre des mesures préventives. Finch et Ingram conviennent d'un montant symbolique de  pour la vente de la Machine au gouvernement, estimant qu'elle permet de sauver des vies innocentes.

Le , Finch commence la construction d'un prototype de la Machine sur un étage de bureaux d'IFT abandonné. La première version de la Machine utilise les ressources de la NSA, y compris les courriers, les appels téléphoniques et les images de caméras de surveillance. Cette première version ne couvre que New York. Au cours du développement précoce de la Machine, il découvre qu'il n'a pas accès à suffisamment d'informations pour faire des déductions précises. Pour lutter contre cela, Finch a créé le premier réseau social du monde, un phénomène qui a décollé dans la culture occidentale, et a permis l'accès à la Machine à de vastes quantités de renseignements personnels sur les individus. En 2007, Ingram confronte Finch sur une des fonctionnalités de la Machine qui trie les crimes considérés comme « pertinents » (les menaces terroristes de masse par exemple) par rapport à certains crimes considérés comme « non pertinents » (une seule personne par exemple). Tous les soirs à minuit, la Machine supprime cette liste de numéros « non pertinents » à la demande d'Harold. Finch affirme que lui et Ingram construisent une machine qui n'est pas faite pour sauver seulement quelqu'un à la fois, mais tout le monde en même temps.

Après l’expédition de la Machine au gouvernement, Finch espère partir sur un autre projet mais Ingram, lui, continue d'être frustré sur le fait qu'ils n'aident pas des personnes immédiatement en danger. Peu après que Finch demande en mariage l'artiste Grace Hendricks, il découvre qu'Ingram a placé une porte dérobée dans la Machine, afin de sauver des personnes innocentes. Ingram travaille dans une bibliothèque abandonnée, la même qu'utilisera plus tard Harold avec un certain John Reese. Juste avant que Harold ferme cette porte et verrouille l'accès de Ingram à la Machine, cette dernière indique que Nathan est en danger.

Énervé, Ingram emmène Finch pour rencontrer une journaliste, et annonce qu'il a l'intention de révéler l'existence de la Machine au public. Découvrant les plans d'Ingram et le prenant comme un problème de sécurité nationale, le gouvernement autorise une attaque suicide à la bombe à l'endroit où Ingram était censé parler à la journaliste. Après l’explosion, Finch voit son ami mort et des agents du gouvernement confirmant qu'il l'est bien. Il simule alors sa propre mort afin de protéger Grace des gens qui connaissent l'existence de la Machine. Finch gardera cependant des séquelles, notamment des difficultés à marcher. Quand Finch se rend compte que la Machine était au courant de l'attaque, il décide alors de réactiver la porte dérobée dans la Machine qui lui enverra les numéros de sécurité sociale des personnes qui seront impliquées dans des crimes futurs (même si on ne sait pas si les personnes en question seront des victimes ou agresseurs).

Activités avec John Reese 

Après avoir observé la disparition d'un nombre élevé de victimes « non pertinentes », Finch, dans un fauteuil roulant, traque John Reese après avoir fait appel à des agents de terrain moins qualifiés pour sauver les victimes de crimes ordinaires. Quand Reese s'implique dans une bagarre dans le métro, il est arrêté et interrogé par le lieutenant Joss Carter. Finch le sort de garde à vue à l'aide d'un avocat, qui se révèle être l'un des associés de Finch. Finch affirme qu'il sait « tout » sur Reese, rappelant des souvenirs douloureux de son passé avant de lui dire qu'il a besoin d'un but et d'un emploi. Il propose à Reese une « chance d'être là à temps », sachant que les compétences de Reese pourraient être très utiles s'il accepte l'offre. Reese, dans un premier temps, refuse, décrivant Finch comme un  qui aurait mis en scène toute la situation pour son propre amusement. Mais Reese finit par accepter l'offre de Finch et commence son premier cas en surveillant Diane Hansen, un procureur de district adjoint, après que Finch lui a expliqué l'histoire de la Machine. Comme leur premier cas progresse, Reese découvre que des policiers corrompus sont impliqués, et se rend compte qu'il est dans une situation plus complexe que prévu.

Reese fait chanter Lionel Fusco, un lieutenant corrompu, pour qu'il soit son informateur dans la police de New York. Quand Reese résout l'affaire, Finch lui dit « les numéros n'arrêteront jamais de tomber », sachant qu'il y aura un nombre infini de numéros de sécurité sociale et de cas à résoudre. Ensuite, Reese découvre l'emploi de Finch à l'IFT, mais Finch le quitte sans préavis. Au fil du temps, la relation entre Reese et Finch se développe, les deux se faisant de plus en plus confiance, devenant même amis. Comme Reese continue à obtenir des éléments d'information à son sujet, Finch lui dit qu'il a lui aussi souffert et subi une perte tragique comme Reese. Leur amitié évoluant, Reese devient de plus en plus protecteur par rapport à Finch, notamment à la suite de l'enlèvement de ce dernier par Root (qui trompe la Machine en lui faisant croire qu'elle est une personne d'intérêt). Reese donne à Finch son chien Balou comme compagnon, mais aussi comme un moyen de le protéger lorsqu'il n'est pas là.

Finch a subi une blessure grave lors de l'attentat à la bombe orchestré par le gouvernement causant la mort de Nathan Ingram. À la suite de la blessure et de l'opération qui s'ensuit, il est incapable de tourner complètement la tête, a la posture rigide et marche en boitant. La blessure entraîne également des douleurs chroniques. Quoi qu'il en soit, il est capable de marcher avec une relative facilité. Pour sa part, Reese ne se soucie de rien quand il voit les blessures de Finch, et a progressivement formé ce dernier au travail de terrain. Bien que réticent au début, Finch a de plus en plus commencé à aider Reese dans ce domaine, lui faisant de plus en plus confiance. Après que Reese s'est fait tirer dessus, Finch a pris les devants sur le cas d'un chef de cuisine traqué par un propriétaire de restaurant.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Michael Emerson
 Person of Interest
 John Reese

Personnage de Person of Interest
Personnage de fiction créé en 2011
Hacker de fiction
Personnage de fiction masculin